

Patronymie 
Borja est un prénom masculin d'origine espagnole notamment porté par :

 Francesc de Borja Moll (1903-1991), linguiste majorquin ;
Borja Huidobro (1936-), architecte chilien ;
Borja Cobeaga (1977-), réalisateur et scénariste espagnol ;
Borja Golán (1983-), joueur de squash espagnol ;
Borja Vivas (1984-), athlète espagnol ;
Borja Valero (1985-), footballeur international espagnol ;
Borja Bastón (1992-), footballeur espagnol ;
Borja Iglesias (1993-), footballeur espagnol ;
Borja Mayoral (1997-), footballeur espagnol ;

 Brigitte Borja de Mozota, chercheur en sciences de gestion ;
 Carlos Fernando Borja (1965-), ancien footballeur bolivien ;
 Enrique Borja (1945-), ancien footballeur mexicain ;
 Félix Borja (1983-), footballeur équatorien ;
 Francisco de Borja y Aragón (1577-1658), prince de Squillace, comte de Mayalde, comte de Simari ;
 Juan Borja (1970-), pilote de moto espagnol ;
 Juan de Borja Llançol de Romaní (1470-1500), cardinal espagnol ;
Juan Joya Borja, plus connu sous le nom de El Risitas, humoriste et acteur espagnol ;
 Pedro Luis de Borja Llançol de Romaní (1470-1511), cardinal espagnol ;
 Rodrigo Borja Cevallos (1935-), homme politique équatorien ;
 Le pape Alexandre VI (1431-1503), est né Rodrigo de Borja avant de se renommer Rodrigo Borgia une fois arrivé en Italie.

Toponymie 

 Borja, commune d’Espagne ;
 Borja, district du Département de Guairá au Paraguay ;
 Campo de Borja, région aragonaise dans la province de Saragosse en Espagne ;
 São Borja, ville brésilienne ;
 San Francisco de Borja, municipalité de l'État de Chihuahua au Mexique. 
 Borja, montagne culminant à 1 077 m d'altitude en Bosnie-Herzégovine.

Voir aussi 
 Borgia, nom italianisé de la famille Borja.
Patronyme hispanique